Лупа-Реча () — село в Страшенском районе Молдавии. Наряду с селом Кодрянка входит в состав коммуны Кодрянка.

География 
Село расположено на высоте 269 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Лупа-Реча проживает 499 человек (235 мужчин, 264 женщины).

Этнический состав села:

Известные уроженцы 
 Мустяцэ, Валерий Иванович (Епископ Пётр; род. 1967) — епископ Унгенский и Ниспоренский.

Примечания 

Населённые пункты Страшенского района